Paisajista puede hacer referencia a:

Paisajismo, actividad destinada a establecer o modificar las características constitutivas de un espacio determinado.
Pintura del paisaje, género pictórico que representa escenas de la naturaleza.